Евролига 1999 — 42-й розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 24 команды. Финал прошел в Мюнхене 22 апреля, титул сильнейшего впервые завоевал литовский «Жальгирис», в финале переигравший действующего чемпиона «Виртус».

1-й групповой этап

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

2-й групповой этап

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа H

1/8 финала

1/4 финала

Финал четырех

Победитель

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1998 год в баскетболе
1999 год в баскетболе